Ghanees voetbalelftal (mannen)
 Ghanees voetbalelftal (vrouwen)